

Miejscowości w Polsce 
 Medynia Głogowska
 Medynia Kańczucka
 Medynia Łańcucka

Miejscowości na Ukrainie 
 Medynia – wieś w rejonie halickim